El término "Low" (que si es procedente del idioma inglés significa generalmente bajo) puede hacer referencia a:

Personas 
 Abiel Abbot Low, empresario estadounidense.
 Adolphe Low, luchador de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial nacido en Alemania y con ciudadanías española y francesa.
 Albert Peter Low, geólogo canadiense.
 Archibald Low, científico e inventor inglés.
 Sir David Low, caricaturista político neozelandés.
 Edward Low, notorio pirata de la "edad dorada" de la piratería.
 George Michael Low, administrador de la NASA.
 George David Low o G. David Low, astronauta estadounidense.
 Robert J. Low, físico estadounidense.
 Rochelle Low, jugador de hockey sobre césped canadiense.
 Seth Low, educador y político estadounidense.

En música 
 Low (n/d), canción de Kelly Clarkson, del álbum Thankful.
 Low (n/d), canción de Flo Rida con T-Pain, del álbum Mail on Sunday.
 Low (n/d), canción de la banda de rock Foo Fighters.
 Low (n/d), canción del álbum Out of Time por la banda R.E.M.
 Low (2005), canción de Coldplay, del álbum X&Y.
 Low (2007), canción del álbum Young Modern de la banda Silverchair.
 Low (1993), canción en el álbum Kerosene Hat de la banda Cracker.
 Low (1977), álbum de David Bowie.
 Low (1994), álbum de la banda de thrash metal Testament.
 Low, banda de rock.

Toponimia 
 Low Island 
 Low, localidad de Quebec.